Adrian je lahko: 

 Adrian, moško osebno ime 
 Adrian (priimek)
 Adrian, Michigan, mesto v zvezni državi Michigan, ZDA